Bromberg peut faire référence à :

Toponymes 
 Bromberg, nom allemand de la ville de Bydgoszcz, en Pologne ;
 le district de Bromberg, ancienne district de la Posnanie ;
 Bromberg, bourg autrichien du district de Wiener Neustadt, en Basse-Autriche ;
 Bromberg-Ost, sous-camp pour femmes du camp de concentration de Stuthof, installé dans la ville de Bromberg.

Patronymes 
 J. Edward Bromberg (1903-1951), acteur américain ;
 David Bromberg (1945-), chanteur américain ;
 Serge Bromberg (1961-),président de société, producteur, réalisateur, directeur artistique, animateur de télévision et directeur de collection.

Bateau 
 Bromberg (1920) : Ancien nom du Wylde Swan, un haranguier à moteur construit en 1920 à Kiel, transformé en 2010 en une goélette à hunier utilisée comme navire-école néerlandais.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme